Beast (Laura Tesoro), een nummer van Laura Tesoro
Beast (Marvel), een fictieve superheld uit de Marvel Comics
Beast (strip), een Spaanse stripreeks
Beast (televisieserie), een Britse televisieserie
Beast (2011), een Deense film uit 2011 onder regie van Christoffer Boe
Beast (2015), een Australische film uit 2015 onder regie van Sam en Tom McKeith
Beast (2017), een Britse film uit 2017 onder regie van Michael Pearce
Beast (2022), een Amerikaanse film uit 2022 onder regie van Baltasar Kormákur
de NAVO-codenaam van de Iljoesjin Il-10

Zie ook 
The Beast (doorverwijspagina)